M16 může být označení:
 M16 – útočná puška
 M16 – protipěchotní pozemní mina
 38cm houfnice M 16 – vyrobená pro Rakousko-Uhersko firmou Škoda Plzeň
 M 16 – označení velikosti metrického závitu
 M16A1(A2) – protiletecká varianta polopásového transportéru M3 Half-track
 M16 – též Orlí mlhovina, objekt Messierova katalogu vesmírných objektů
 M16 – jabloňová podnož vyšlechtěná ve výzkumné stanici v East Malling v Anglii, tzv. „Ketziner Ideal“